Связь:
 Связь — отношение общности, соединения или согласованности.
 Связь — взаимная зависимость или механическая соединённость каких-либо объектов или субъектов.
 Связь — возможность передачи/приема информации на расстояние.
 Связь — отрасль экономики, предоставляющей коммуникационные услуги.
 Связь, в архитектуре — элемент, воспринимающий горизонтальные усилия в каркасе сооружения и служащий для их передачи на фундаменты, а также для обеспечения общей устойчивости конструкции.
 Связь — философская категория, «выражающая взаимообусловленность существования явлений, разделённых в пространстве и (или) во времени», а также сами «отношения между объектами, проявляющиеся в том, что состояния или свойства любого из них меняются при изменении состояния и свойств других».

СМИ, медиа, искусство 
 «Связь» — советское издательство, существовавшее в 1922—1981 годах.

Другое 
 Химическая связь — соединение атомов.
 Механическая связь — ограничение, накладываемое на перемещение тела.
 Огневая связь — способ огневого взаимодействия тактических единиц в бою.
 Половая связь

См. также 
 «Связь-банк» — российский коммерческий банк.